Demokratiska alliansen kan syfta på:

 Demokratiska republikanska partiet – ett franskt parti
 Demokratiska alliansen (Grekland) – ett grekiskt parti
 Demokratiska alliansen för Egypten – en kortlivad valallians i Egypten bildad 2011
 Demokratiska alliansen mot diktatur – en politisk folkrörelse och påtryckningsgrupp i Thailand
 Ukrainska Demokratiska Alliansen för Reformer – ett ukrainskt politiskt parti
 Europeiska demokratiska alliansen – en politisk grupp i Europaparlamentet 1984–1995

Se även 
 Demokratiska partiet